Tsimba peut désigner :
 Cédric Tsimba (1984-), un footballeur suisse,
 Djena Tsimba (1989-), une actrice française,
 Freddy Tsimba (1967-), un peintre congolais,
 Kennedy Tsimba (1974-), un joueur de rugby à XV zimbabwéen,
 Richard Tsimba (1965-2000), un joueur de rugby à XV zimbabwéen.